Астрапотерии () — род вымерших млекопитающих из семейства Astrapotheriidae, живших во времена миоцена ( назад) в Южной Америке.

Родовое название Astrapotherium образовано от  — «молния» и  — «зверь».

Описание 

Астрапотерии смутно напоминали помесь маленького слона и большого тапира. Согласно исследованию 2021 года, эти млекопитающие входят в кладу Sudamericungulata, близкую к даманам.

У астрапотериев было удлиненное тело, общей длиной около 2,5 м, весом почти 1000 кг. У них были относительно короткие пятипалые конечности, причём задние были значительно слабее передних. Четыре зуба были вытянуты в короткие клыки, а широкие выступающие нижние резцы, вероятно, прижимались к роговой подушке в верхней челюсти, как у многих современных жвачных. Ноздри были расположены высоко на голове, что может указывать на наличие хоботка, но также может быть связано с другими причинами, такими как надувная полость носа.

Животное, вероятно, было, по крайней мере, частично водным, обитало на мелководье и питалось болотными растениями, подобно современному бегемоту.

Систематика 

Кладограмма, показывающая положение рода, основана на филогенетическом анализе Vallejo-Pareja и коллег 2015 года:

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на сентябрь 2019 года в род включают 8 вымерших видов:
 
 
 
  [syn. , ]
 
 
 
  [syn. , , , , , ]

Примечания

Ссылки 
 Astrapotherium (Библиотека изображений, Музей естествознания, Лондон).

Астрапотерии
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Южной Америки
†